Ceccano – comune italiano della provincia di Frosinone nel Lazio
 De Ceccano – famiglia nobile italiana
 10931 Ceccano – asteroide della fascia principale